Thomas W. Lawson (1857-1925) homme d'affaires et auteur américain.
 Thomas W. Lawson, plus grande goélette et seul voilier à sept mâts jamais construit, propriété de l'homme d'affaires homonyme.